Церковь Святого Онуфрия () — церковь в архиепархии Кьети-Васто Римско-католической церкви в Сант Онофрио в коммуне Ланчано, в провинции Кьети, в регионе Абруццо, в Италии.

История 
Церковь Святого Онуфрия в Ланчано была построена в 1962 году. Руины старой церкви в честь того же святого, построенной в 1467 году и сильно пострадавшей в 1943 году во время Второй Мировой войны, находятся на вершине холма в районе Риццакорно.

Описание 
Храм однонефный с полукруглой апсидой.

Две лестницы, расположенные друг против друга, ведут к порталу с закрытым тимпаном (нишей). Выше находится мраморный архитрав с выгравированным на нём именем святого, в честь которого освящена церковь, и ниша, которая занимает все верхнее пространство фасада. В нише находится рельефное изображение Христа.

Внешние стены выложены разнородным по форме камнем, закрепленным цементом. Крыша немного выступает из фасада, поддерживается цементными балками. Сразу под крышей, ниже карниза, в боковых стенах находятся квадратные окна. В апсиде два продолговатых окна в арке.

В стороне от церкви стоит колокольня, разделенная на пять уровней, построенная из того же материала, что и церковь, и также отделанная снаружи разнородным по форме камнем, закреплённым цементом. На правой стороне находится полукруглая часовня, на левой — дом священника.

Галерея

Новая церковь

Старая церковь

Примечания

Источники 
 Церковь Святого Онуфрия (Ланчано) на сайте Sangroaventino.it

Онуфрий
Онуфрий
Ланчано
Ланчано